Die Volleyball Hall of Fame wurde 1971 in Holyoke, Massachusetts gegründet, um die Spieler, Trainer und Hauptpersönlichkeiten des Volleyball- (und des Beachvolleyball-)Sports zu ehren.

Hintergrund 
1971 richtete die Handelskammer von Holyoke ein Komitee ein, um die Stadt als Wiege des Volleyball zu fördern. Die American Volleyball Federation beschloss, die Holyoke Public Library zum offiziellen Aufbewahrungsort des Volleyball-Archivs zu machen. Pläne für einen Standort, um das Museum unterzubringen, wurden bis 1985 enthüllt, als der Volleyball-Erfinder William G. Morgan als erstes Mitglied in die Hall of Fame aufgenommen wurde. Im darauffolgenden Jahr wurden in einem lokalen Gebäude 1600 m² Ausstellungsfläche installiert. Die Halle wurde am 6. Juni 1987 offiziell eröffnet.

Im Jahr 1995 fanden die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen des Volleyballspiels statt. Ein neues Gebäude wurde dann im Herbst 1997 eröffnet.

Auswahlverfahren 
Nominierung für die Aufnahme in die Hall of Fame müssen die folgenden Kriterien erfüllen:

 Die Karriere muss seit mindestens fünf Jahren beendet sein.
 Es muss eine signifikant mindestens zehn Jahre dauernde nationale oder internationale Anerkennung für die Leistung des Nominierten nachgewiesen sein.
 Eine signifikante Anerkennung misst sich unter anderem an: Nationalen Titeln, Teilnahme auf nationalem Level, internationale Medaillen, Auswahl ins All-Star-Team bei einem Turnier oder in einer Saison.

Jedes Mitglied der Hall of Fame ist stimmberechtigt. Neue Mitglieder werden bei einer Zustimmung von 75 % der abgegebenen Stimmen angenommen.

Mitglieder-Liste

Interne Links 
Fédération Internationale de Volleyball

Weblinks 
Volleyball Hall of Fame

Einzelnachweise 

Volleyball (Vereinigte Staaten)
Holyoke (Massachusetts)
Hall of Fame (Sport)
Sportliche Auszeichnung (Vereinigte Staaten)
Sport (Massachusetts)